Glaserhay steht für:
 den deutschen Namen der Gemeinde Sklené in der Slowakei, siehe Sklené (Slowakei)
 den deutschen Namen der Gemeinde Sklené Teplice in der Slowakei